Bitwa pod Dunbar (1296)
 Bitwa pod Dunbar (1650)